

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steie“ beginnt.

Steie 



Steier 
 Steier, Andreas (* 1972), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Steier, Axel (* 1975), deutscher Mitbegründer, Vorsitzender und Sprecher von Mission Lifeline
 Steier, Gerhard (* 1956), österreichischer Politiker (SPÖ) und Lehrer
 Steier, Harry (1878–1936), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Steier, Matthias (* 1959), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Steier, Ulrich (* 1964), deutscher Konzertgitarrist, Komponist und Autor
 Steiert, Jean-François (* 1961), Schweizer Politiker (Sozialdemokratische Partei der Schweiz)
 Steiert, Wolfgang (* 1963), deutscher Skisprungtrainer